schemering, vergelijk Engels "twilight"
 een tweelichtvenster of bifora, kenmerkend aan de Romaanse architectuur